Amatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amatlán de los Reyes, Veracruz, ort, 
 Santa Ana Amatlán, ort, Michoacán de Ocampo, Buenavista, 
 Amatlán, Puebla, ort, Zoquiapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar